Richelieu kan syfta på:

Personer 
 Armand Jean du Plessis de Richelieu (1585–1645), "den röde eminensen", kardinal och fransk statsman
 Alphonse-Louis du Plessis de Richelieu (1582–1653), biskop, kardinal och bror till den föregående
 Louis François Armand de Vignerot du Plessis de Richelieu (1696–1788), fransk hertig, marskalk och hovman
 Armand Emmanuel du Plessis de Richelieu (1766–1822), fransk politiker, en tid guvernör i Odessa, senare Frankrikes premiärminister.

Fartyg 
 Richelieu, ett franskt slagskepp i Richelieu-klassen

Geografi

Frankrike 

 Richelieu, Indre-et-Loire, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire,

Kanada 

 Richelieu (kommun), Québec, Montérégie, 

Robotskapade Kanadaförgreningar